Phokylides (latinisiert: Phocylides) ist:

 der Name eines griechischen Dichters, siehe Phokylides von Milet
 der Notname eines jüdisch-hellenistischen Dichters, siehe Pseudo-Phokylides
 Beiname von Johannes Phocylides Holwarda (1618–1651), friesischer Astronom 
 Phocylides (Mondkrater), benannt nach Johannes Phocylides Holwarda